Tibble, Enköpings kommun kan syfta på:

 Tibble, Simtuna socken – en by i Simtuna socken, Enköpings kommun. 
 Tibble, Litslena socken – en by i Litslena socken, Enköpings kommun. 
 Tibble, Tillinge socken – by ingående i småorten Tibble och Lundby, Enköpings kommun. 
 Tibble, Torstuna socken – en by i Torstuna socken.